Кубок Asian TV (Кубок Азиатского Телевидения) — один из основных японских турниров по игре го с быстрым контролем времени, спонсируемый крупнейшими телекомпаниями Азии — NHK, KBS и CCTV. В турнире участвуют победители и финалисты соответствующих турниров, проводящихся этими компаниями в их странах — кубка NHK, кубка KBS и кубка CCTV. Контроль времени на партию составляет 10 минут основного времени и 3 периода бёёми по 30 секунд.

Обладатели кубка

Примечания 

Титулы го
Спортивные соревнования, регулярно проводимые с 1989 года
Соревнования по го в Японии
Появились в 1989 году в Японии